Antonio Rotelli – giurista e attivista per i diritti LGBTI italiano
Enrico Rotelli –  scrittore, giornalista e traduttore italiano
Ettore Rotelli –  giurista e politico italiano
Franco Rotelli – psichiatra italiano
Giuseppe Rotelli – imprenditore italiano nel settore della sanità e dell'editoria
Luigi Rotelli – cardinale della chiesa cattolica nominato da Papa Leone XIII
Marco Nereo Rotelli – artista italiano
Mauro Rotelli – politico italiano